Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Petr Korda e Jaroslav Navrátil che hanno battuto in finale Thomas Muster e Horst Skoff 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Petr Korda /  Jaroslav Navrátil (campioni)

 Josef Čihák /  Karel Nováček (semifinali)
 João Cunha e Silva /  Jörgen Windahl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1988